de godheid Dagan
 de Hasmonese en Herodiaanse vesting Doq
 Dagon (kort verhaal), een verhaal van H.P. Lovecraft.
 Dagon (film), een film uit 2001 van Stuart Gordon naar verhalen van H.P. Lovecraft
 Dagon (geslacht), een geslacht van vlinders